Усма́нов (Усма́нова) — фамилия, происходящая от мусульманского имени Усман (). Само имя, в свою очередь, происходит от арабск. Усман — «костоправ». Фамилия имеет женскую форму .

Известные носители 
 Усмановы — казанская купеческая династия.
 Усманов, Абубакир Нурианович (1910—1982) — историк, фольклорист.
 Усманов, Алексей Иванович (1916—1990) — советский певец.
 Усманов, Алишер Бурханович (род. 1953) — крупный российский промышленник, миллиардер.
 Усманов, Алькен (1904—1961) — Герой Социалистического Труда.
 Усманов, Арби Усманович (род. 1942) — чеченский писатель и поэт, переводчик, драматург, педагог.
 Усманов, Бекхан Ильясович (род. 1993) — российский футболист.
 Усманов, Владимир Викторович (1951—2022) — российский военный деятель и политик.
 Усманов, Гайса Идрисович (1922—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Усманов, Гумер Исмагилович (1932—2015) — первый секретарь Татарского обкома КПСС.
 Усманов, Даниэль Владленович (род. 2002) — российский хоккеист.
 Усманов, Давид (псевдоним Д. А. Галинского; ? — 2000) — советский поэт-песенник.
 Усманов, Джурахан (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Усманов, Зафар Джураевич (1937—2021) — таджикский математик, академик АН Таджикистана.
 Усманов, Имран Германович (1953—2017) — советский и российский певец и композитор.
 Усманов, Ислам (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Усманов, Магафур Махмутович (род. 1962) — российский актёр.
 Усманов, Мамед (1922—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Усманов, Махмут Усманович (1918—2006) — художник.
 Усманов, Миркасым Абдулахатович (1934—2010) — историк и археограф.
 Усманов, Мираброр Зуфарович (1947—2019) — президент Федерации футбола Узбекистана.
 Усманов, Муллаям Ахмедьянович (1910—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Усманов, Пулат Джураевич (1935—2002) — таджикский генетик, профессор.
 Усманов, Рахмонбек Джахонгирович (род. 1960) — хоким Ташкента.
 Усманов, Рашид Генатулович — советский боксёр.
 Усманов, Саидмахмуд Ногманович (1929—2000) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Усманов, Хайрулла Тимербулатович (1846—1907) — богослов, ахун, имам-хатиб Первой соборной мечети Уфы.
 Усманов, Хайрулла Абдрахманович (1866—1915) — мулла, депутат II Государственной думы.
 Усманов, Хамза Фатыхович (1923—2009) — историк.
 Усманов, Хатиб Усманович (1908—1992) — советский литературовед и писатель.
 Усманов, Шамиль Хайруллович (1898—1937) — советский писатель, драматург и политический деятель.
 Усманов, Юнир Бареевич (1931—2012) — аппаратчик завода синтетического каучука, Герой Социалистического Труда (1966).



См. также 
 
 Усьман

Примечания